Санта Марија Зокитлан има више значења:

 Општина Санта Марија Зокитлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Зокитлан (Санта Марија Зокитлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику